Kiszkowo (gemeente)
 Kiszkowo (Groot-Polen)
 Kiszkowo (West-Pommeren)